Холодовський Василь — значковий товариш.
 Холодовський Григорій — військовий товариш Чернігівського полку. Його онуки мешкали у с. Хлоп'яники Новгород-Сіверського повіту (1787).
 Холодовський Григорій (1726 — ?) — син значкового товариша. Службу розпочав з 1752 р., полковий комісар (1763), значковий товариш Гадяцького полку (1765—1788 — ?). Мав 12 підданих на одному хуторі. Дружина: Гафія Звягільська, донька сотенного отамана.
 Холодовський Дем'ян Дем'янович — шляхтич гербу «Папарона», значковий товариш (1754).
 Холодовський Іван — козак, значковий товариш Гадяцького полку (1736—1751 — ?). Мав двір, 2 хутори та 3 підсусідки у Куземці, двір та шинок у 1 селі.
 Холодовський Іван Іванович (1717 — ?) — онук Григорія. Абшитований військовий товариш Чернігівського полку (1787 р.), мешканець с. Хлоп'яники. Дружина: Єфросинія Іванівна Княжицька, донька значкового товариша. Мали синів Петра, Василя, Івана, Григорія.
 Холодовський Петро — син значкового товариша, службу розпочав з 15 жовтня 1745 р. сотенним отаманом куземинським, у 1752—1753 рр. комісар при Ямбургському полку, значковий товариш Гадяцького полку (1763.14.12. — 1775 — ?). Дружина: N Власівна Чуб, донька сотенного отамана куземинського. Мали чотирьох синів і доньку (1771).
 Холодовський Петро Петрович (бл. 1736—1786 — ?) — військовий товариш Гадяцького полку. Квартальний наглядач в Києві (1786). Дружина: Гафія Іванівна Грабянко, донька військового товариша.
 Холодовський Роман (бл. 1728 — ?) — значковий товариш (1767), абшитований військовий товариш Гадяцького полку (1788). Мав 36 підданих в одному хуторі. Внесений до VI частини родовідної книги Чернігівського намісництва. Дружина: Марія NN, донька священика.
 Холодовський Микола Іванович (1851—1933) — генерал-лейтенант
 Холодовський Микола Васильович (1904—1941) — учасник радянсько-фінської та Другої світової війни.
 Холодовський Михайло Іванович (1855—1926) — український художник
 Холодовський Олексій Іванович (1861—19??) — полковник
 Холодовська Наталія Георгіївна (1928) — російська художниця
 Холодовський Євген Євгенович (1902—1962) — дослідник гір та перевалів Абхазії. Його ім'ям названо перевал в гребні між горою Софією і Головним Кавказьким хребтом.
 Холодовський Єгор Васильович — Георгіївський кавалер; полковник; № 4966; 3 грудня 1834.
 Холодовський Іван Іванович — генерал-лейтенант, начальник 29-ї піхотної дивізії (1907—1908).
 Холодовський Сергій Михайлович — старший лейтенант, командир міноносця «Смітливий».
 Холодовський Юрій Іванович — Георгіївський кавалер; штабс-капітан; 5 лютого 1916.

Українські прізвища